Theodor Schulze ist der Name folgender Personen:

* Theodor Schulze (Buchhändler) (um 1831–1912), deutscher Buchhändler 
 Theodor Schulze, eigentlicher Name von Theodor Etzel (1873–1930), deutscher Schriftsteller
 Theodor Schulze (Archivar) (1878–1926), deutscher Schriftsteller und Archivar 
 Theodor Schulze (Pädagoge) (* 1926), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer 
 Theodor Schulze-Berge (1816–1891), deutscher Theologe und Pfarrer

Theodor Schulze steht für:
 Theodor Schulze (Verlag), deutsche Verlagsbuchhandlung

Siehe auch:
 Theodor Schulz